Krakovská brána může označovat:

 Krakovská brána – (Brama Krakowska), skalní brána v Ojcovském národním parku, okres Krakov, Malopolské vojvodství, Polsko.
 Krakovská brána (Severní vněkarpatské sníženiny) – (Brama Krakowska), geografický makroregion, Malopolské vojvodství, Polsko.
 Krakovská brána (Lublin) – (Brama Krakowska), Lublin, Lublinské vojvodství, Polsko.
Krakovská brána (Varšava) – (Brama Krakowska), Varšava, Mazovské vojvodství, Polsko.
Krakovská brána (Żory) – (Brama Krakowska), Żory, Slezské vojvodství, Polsko.